Нові Свенцяни (лит. Švenčionėliai, пол. Nowe Święciany) — місто в Швянченіському районі Вільнюського повіту Литви, в 10 км на північ від Швянченіса. 
 Свенцяни (місто) — місто у Свенцянському повіті Віленської губернії.